retrofleksja – jeden z mechanizmów obronnych w teorii zaburzeń gestalt
 retrofleksja – rodzaj artykulacji